Салійчук — українське прізвище. Відомі носії:

 Салійчук Любов Леонідівна ( 1951) — українська радянська діячка. Депутат Верховної Ради УРСР 11-го скликання.
 Салійчук Олександр В'ячеславович ( 1987) — український підприємець, політик. Народний депутат України 9-го скликання.

Українські прізвища
Прізвища на -ук